Cevolotto  peut faire référence à:
 Adriano Cevolotto (1958- ) – Évêque catholique italien
 Mario Cevolotto (1887-1953) – Politicien italien